Slovo Nabis má více významů: 
 Les Nabis – francouzská postimpresionistická malířská skupina
 Nabis – vládce Sparty v letech 207–192 př. n. l.
 Nabis (rod) – rod hmyzu, například Nabis rugosus (lovčice oválná), Nabis lineatus (lovčice slaništní)
 NABIS (National Ballistics Intelligence Service) – britská bezpečnostní služba zaměřená na sledování kriminality spojené se střelnými zbraněmi